Nome di varie città:

Saint-Cloud – città della Francia

St. Cloud – città della Florida
Saint Cloud – città del Minnesota
St. Cloud – città del Missouri
Saint Cloud – città del Wisconsin